Tarvos peut signifier :
 Tarvos trigaranus, le « taureau aux trois grues », un dieu gaulois
 Tarvos (lune), une lune de Saturne nommée pour le dieu